Touro är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia da Coruña och regionen Galicien, i den nordvästra delen av landet,  km nordväst om huvudstaden Madrid. Touro ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Touro är kuperad söderut, men norrut är den platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km nordväst om Touro. Runt Touro är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Santiago de Compostela,  km väster om Touro. Omgivningarna runt Touro är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet.

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är januari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 

Orter i Galicien